Чемпионат Эстонии по футболу 1965 года — 21-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в седьмой раз стал «Балтфлот» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1965
Футбол в СССР в 1965 году
Спорт в Эстонии в 1965 году